Argos kan syfta på:

Argos (jätte) – en jätte i grekisk mytologi
Argos (stad) – stad i Argolis
Argos, Helsingfors – en byggnad
Dimos Argos-Mykines – en kommun i Grekland
Argos (postorderfirma) – en postorderfirma
U/F Argos – ett tidigare undersökningsfartyg vid Fiskeriverket

Se även
 Argus
 Argo
Argolis